Сражение при Колбс-Фарм () — одно из сражений Битвы за Атланту в годы американской гражданской войны, произошло 22 июня 1864 года около фермы Колба в штате Джорджия. Это было случайное боевое столкновение в ходе боев вокруг Мариэтты, возникшее в результате попытки генерала Джозефа Джонстона, командующего Теннессийской армеей, прикрыть свой левый фланг. Задача была выполнена, но в результате чрезмерного риска и плохо организованной разведки корпус генерал-лейтенанта Джона Белла Худа понес большие потери.

Предыстория

Сражение

Последствия

Ссылки 
 

Сражения по алфавиту
Сражения в США
Сражения Гражданской войны в США
История Джорджии
Сражения 1864 года
События 22 июня
Июнь 1864 года